Weijts ist der Familienname folgender Personen:

 Christiaan Weijts (* 1976), niederländischer Schriftsteller und Journalist
 Jean Weijts (1960–2011), belgischer Leichtathlet